Le terme ligne 88 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Métro léger 
 Ancien indice de la ligne M1/M2 du métro léger de Charleroi jusqu'au .

Tramway 
 Ancien service partiel de la ligne 90 de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) groupe du Hainaut réseau de Charleroi.

Voies ferrées 

 Ligne 88, ligne ferroviaire belge;
 Ligne 88A, ligne ferroviaire belge.

Voir aussi 
  

88